Нгуон:
 Нгуон (народ) — народ, проживающий во Вьетнаме и в Лаосе;
 Нгуонский язык — язык нгуонов.